Maigret steht für:

 Maigret, literarische Figur von Georges Simenon
 Maigret (Fernsehserie, 1967), französische Fernsehserie (1967–1990)
 Maigret (Fernsehserie, 1991), französische Fernsehserie (1991–2005)
 Maigret (Fernsehserie, 2016), britische Fernsehserie (2016–2017)
 Maigret (Comic), frankobelgische Comicserie (1992–1997)

Maigret ist der Familienname folgender Personen:

 Louis-Désiré Maigret (1804–1882), französischer Missionar, Apostolischer Vikar der Sandwich-Inseln

Siehe auch: